«Шахтёр» () — футбольный клуб из города Петриков. Является фарм-клубом одного из ведущих клубов страны солигорского «Шахтёра». Участник первой лиги чемпионата Белоруссии.

Краткая история 
В декабре 2019 года стало известно, что в Петрикове будет основана дочерняя команда солигорского «Шахтёра». Клуб базируется в Солигорске, домашние матчи проводит в Петрикове. Основной контингент состава — игроки между основой и дублем солигорского «Шахтёра».

В сезоне 2020 года команда заняла 2-е место во второй лиге и вышла в первую лигу.

В сезоне 2021 года в Первой лиге петриковский "Шахтёр" остался фарм-клубом солигорского, однако комплектовался не только солигорскими, но и другими, преимущественно молодыми игроками. Команда нестабильно провела сезон, чередуя успешные отрезки с провальными. Как результат - финиш на 7-м месте.

Тренерский штаб 
 Главный тренер —  Станислав Суворов
 Тренер —  Александр Гордейчик
 Тренер  —  Павел Цвирко

Основной состав

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница «Шахтёр Петриков» Вконтакте 

Футбольные клубы Белоруссии